Cyme (Eolië), antieke Griekse stad
 Cyme (geslacht), geslacht van beervlinders